Agnieszka Zalewska (née en 1948), physicienne polonaise ; 
 Anna Zalewska (Anna Elżbieta Zalewska), femme politique polonaise.

Voir aussi 
 .
 .

Patronyme polonais